Vienna Open – męski turniej tenisowy kategorii ATP Tour 500 (w latach 2009–2014 należący do serii ATP World Tour 250) zaliczany do cyklu ATP Tour. Rozgrywany na kortach twardych w hali w Wiedniu od 1974 roku.

Mecze finałowe

gra pojedyncza

gra podwójna

Bibliografia